Il doppio del torneo di tennis Shanghai Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sébastien Lareau e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Todd Woodbridge e Mark Woodforde 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)

 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (campioni)
 Wayne Arthurs /  Andrew Kratzmann (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Open 1999
ATP Tour 1999